Een verkeersweg in:

Nederland:
 A50, zie Rijksweg 50

Overige landen:
 A50 (Frankrijk)
 A50 (Groot-Brittannië)
 A50 (Italië)
 A50 (Noord-Ierland)
 A50 (Polen)
 A-50 (Spanje)
 A50 (Zwitserland)

Een vliegtuig:
 Beriev A-50